Mio Mao – il nome italiano del gatto Felix.
Mio Mao – serie televisiva d'animazione del 1970.
Mio Mao - Fatiche ed avventure di alcuni giovani occidentali per introdurre il vizio in Cina – film di Nicolò Ferrari del 1970.